Haselbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Haselbeck (* 1962), deutscher Archivar und Historiker
 Gallus Haselbeck (1880–1960), deutscher Ordensgeistlicher und Ordenshistoriker 
 Olga Haselbeck (1888–1961), ungarische (Mezzo-)Sopranistin
 Rainer Haselbeck (* 1970), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident von Niederbayern
 Werner von Haselbeck (?–1384), deutscher katholischer Priester, Biograf und Papstsekretär